Széchenyi-kastély (Fertőszéplak)
Széchenyi-kastély (Gencsapáti)
Széchenyi-kastély (Hegyfalu)
Széchenyi-kastély (Homokszentgyörgy)
Széchenyi-kastély (Iván)
Széchenyi-kastély (Köröshegy)
Széchenyi-kastély (Marcali)
Széchenyi-kastély (Nagycenk)
Széchenyi-kastély (Nagydorog)
Széchenyi-kastély (Peresznye)
Széchenyi-kastély (Rábasebes)
Széchenyi-kastély (Rum)
Széchenyi-kastély (Segesd)
Széchenyi-kastély (Somogytarnóca)
Széchenyi-kastély (Somogyvár)
Széchenyi-kastély (Sopronhorpács)
Széchenyi-kastély (Táplánszentkereszt)
Podmaniczky-Széchenyi-kastély